Romans Teresy Hennert – powieść polityczno-obyczajowa Zofii Nałkowskiej wydana w 1924 r.
 Romans Teresy Hennert –  polski melodramat w reżyserii Ignacego Gogolewskiego z 1978 r., ekranizacja powieści